Кубок Болгарії з футболу 1980—1981 — 41-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вдруге здобула Тракія (Пловдив).

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 листопада 1980

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10-25 грудня 1980

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 лютого - 4 березня 1981

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11-18 березня 1981

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 квітня 1981

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1980–1981
Болгарія
Болгарія
1980 у болгарському спорті
1981 у болгарському спорті